Удму́рт Кене́ш () — национально-культурное объединение, одна из наиболее длительно действующих удмуртских этнически ориентированных общественных организаций (с 1991 года). Ассоциированными членами ассоциации «Удмурт Кенеш» являются такие удмуртские национально-культурные объединения, Республиканский Совет женщин-удмурток, удмуртская молодёжная общественная организация «Шунды», а также национально-культурные объединения удмуртов, проживающих за пределами Удмуртии.

Руководство ассоциации находится в городе Ижевске.

Руководство 
 Ишматова Татьяна Витальевна, президент Ассоциации;
 Байметов Владимир Александрович, вице-президент;
 Кондратьева Наталья Владимировна, вице-президент;
Ленцова Елена Николаевна, вице-президент;
 Александрова Елена Константиновна, ответственный секретарь.

Структура 
Ассоциация имеет иерархическую структуру: ассоциацию возглавляет президент (удм. Тӧро, досл. «председатель»), избираемый на Всеудмуртском съезде, ему содействуют вице-президенты и исполком, избираемые на Национальном собрании (удм. Пичи кенеш, досл. «малый совет») — органе ассоциации, действующем между Всеудмуртскими съездами); в муниципальных образованиях на уровне городов и административных районов действуют отделения ассоциации, в населённых пунктах — первичные организации.

Официальный орган Ассоциации — газета «Герд»

Общественная деятельность 
«Удмурт Кенеш» в соответствии с уставными целями и задачами активно участвует в организации различных мероприятий по развитию удмуртской национальной культуры: организует конференции, конкурсы, национальные премии, участвует в мероприятиях, организуемых республиканскими властями.

Миссия 
Возрождение этнического самосознания удмуртов, активное содействие деятельности, направленной на повышение статуса удмуртского языка, практическая реализация традиций удмуртского национального самоуправления.

Задачи 
 защита интересов удмуртов, проживающих за пределами УР;
 изучение и формирование общественного мнения по вопросам, касающимся национальной политики;
 координация деятельности общественных и культурологических организаций удмуртов, занимающихся возрождением и развитием языка, этнических традиций;
 участие в пропаганде достижений удмуртов в науке, культуре в РФ и за её пределами, в том числе за счёт собственной издательской деятельности;
 содействие укреплению интернациональных связей с другими народами Удмуртии, России, а также Финляндии, Венгрии, Эстонии.

Съезды 
 I Всероссийский съезд удмуртов собрался в июне 1918 года в г. Елабуге,
 II Всероссийский рабоче-крестьянский съезд удмуртов. В сентябре 1919 года в г. Сарапуле
 XII Всеудмуртский съезд от 14 декабря 2012 года (г. Ижевск)
XIII Всеудмуртский съезд. 11-12 февраля 2016 г., г.Ижевск
XIV Всеудмуртский съезд. 17 декабря. 2020 г., г.Ижевск

Примечания

Литература 
 Удмурт кенеш [Текст] / [сост., отв. ред. Ирина Шеда-Зорина]. — Ижевск : [б. и.], 2006.
 «Удмурт кенеш» — 20 [Текст] : [сборник статей к 20-летию Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш» / редкол.: Н. Н. Мусалимов и др., авт. предисл. Н. Н. Мусалимов]; ред.-сост.: А. Г. Шкляев. — Ижевск : Удмуртия, 2011. — ISBN 978-5-7659-0639-2
 Кардинская С. В. Этничность в идеологических конструктах удмуртских СМИ // Социологические исследования. 2006. № 6. С. 54-60.

Ссылки 
 Официальный сайт «Удмурт кенеш»
 «Удмурт кенеш» на сайте министерства национальной политики Удмуртии 

Общественные организации России
Организации по этническим вопросам